Новопетровка () — село в Добровеличковском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 218 человек. Почтовый индекс — 27042. Телефонный код — 5253. Занимает площадь 0,743 км². Код КОАТУУ — 3521784002.

Местный совет 
27042, Кировоградская обл., Добровеличковский р-н, с. Николаевка, ул. Орджоникидзе

Ссылки 
 Новопетровка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Добровеличковского района